Miejscowości w USA:
 Tazewell – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Claiborne
 Tazewell – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tazewell (ang. Tazewell County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Tazewell (ang. Tazewell County) – w stanie Wirginia